

Chimica 
 R23 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-23 – sigla del trifluorometano

Trasporti 
 R23 – tangenziale di Lovanio (Belgio)
 R23 – strada regionale Brakpan – Volksrust (Sudafrica)